Юматилла ():

 Юматилла — индейское племя в США.
 Юматилла — язык индейского народа юматилла в США, диалект языка сахаптин.

Топонимы 
 Юматилла — город в штате Орегон, США.
 Юматилла — город в штате Флорида, США.
 Юматилла — округ штата Орегон, США.
 Юматилла — река в США.
 Юматилла — индейская резервация в штате Орегон, США.